Llista d'asteroides del 303.001 al 304.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

303001-303100

303101-303200

303201-303300

303301-303400

303401-303500

303501-303600

303601-303700

303701-303800

303801-303900

303901-304000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (300001)-(305000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (300001-310000)